El término plasticidad puede referirse, en esta enciclopedia:
 en la ciencia de materiales, a la plasticidad mecánica;
 en biología y medicina: 
 a la plasticidad celular, la propiedad de diferenciación presente en las células madre;
 a la plasticidad neuronal, la capacidad del sistema nervioso para modificar sus patrones de conexión sináptica para modificar sus rutas de interconexión.